

Musica 
 Roll – album dei Macho del 1980
 Roll – album di Anne McCue del 2003
 Roll – album degli Emerson Drive del 2012

Personaggi 
 Roll – personaggio di A Bug's Life
 Roll – personaggio della serie Mega Man

Persone 
 Dean Roll – wrestler statunitense

Altro 
 Roll – rotazione lungo l'asse longitudinale in aeronautica